Somerville Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Somerville Lake (British Columbia), im Thompson-Nicola Regional District
 Somerville Lake (Manitoba), in der Division No. 23
 Somerville Lake (Ontario), im Kenora District
 Somerville Lake (Saskatchewan), in der Division No. 18

in den Vereinigten Staaten:
 Somerville Lake (Vereinigte Staaten), im Bundesstaat Texas